Jequiriti é o nome vulgar das seguintes plantas:
Sapindus saponaria, da família das Sapindaceae - o mesmo que fruta-de-sabão;
Abrus precatorius, da família das Fabaceae

Desambiguação